Als Grenadine bezeichnet man:

 eine Frucht, den Granatapfel
 einen roten Sirup mit Fruchtgeschmack, siehe Grenadine (Lebensmittel)
 eine Inselgruppe in den Karibikstaaten St. Vincent und die Grenadinen und Grenada, siehe Grenadinen
 Grenadine (Garn), eine Art hart verzwirntes Garn